MTOP steht als Abkürzung für:

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas, siehe Uruguayisches Verkehrs- und Bauministerium
 Maximum takeoff power, siehe Startleistung (Triebwerk)

Abkürzung